Едвардсвил има више значења:
 Едвардсвил (Алабама)
 Едвардсвил (Илиноис)
 Едвардсвил (Канзас)
 Едвардсвил (Пенсилванија)